Příjmení Kastner nosí více významných osobností:

 Eduard Fedor Kastner (1859–1935) – rakouský spisovatel a učitel
 Jan Kastner (1860–1912) – český sochař, řezbář, designér a pedagog
 Rudolf Kastner (1906–1957) – maďarsko-židovský novinář a právník
 Jan Kastner (1954–2017) - český publicista, pedagog, filmový historik a filmový teoretik

Externí odkazy